Дам-Мари́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Дам-Мари — в департаменте Орн.
 Дам-Мари — в департаменте Эр.
 Дам-Мари-ле-Буа — в департаменте Эндр и Луара.

 — город в Республике Гаити